Калажма:
 Калажма (деревня) — деревня в Емецком сельском поселении Холмогорского района Архангельской области
 Калажма (река) — река в Холмогорском районе Архангельской области, приток Ваймуги